Amor je lahko:

 Amor, bog ljubezni v rimski mitologiji
 Amor, priimek